Càrcer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Càrcer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Càrcer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar